Hvar (eiland), een Kroatisch eiland in de Adriatische Zee 
 Hvar (stad), een stad op dit eiland